Augustus Hervey kan syfta på:

* Augustus Hervey, 3:e earl av Bristol (1724–1779), engelsk militär och politiker
 Lord Augustus Hervey (1837–1875), engelsk politiker